

Toponyme 

 Étoile du nord, Alpha Ursae Minoris, étoile polaire la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse ;
 L'Étoile du Nord, théâtre du 18 arrondissement parisien ;
 L'Étoile du Nord, théâtre tunisois.

Titres 

 L'Étoile du Nord (1854), opéra de Giacomo Meyerbeer ;
 L'Étoile du Nord (The North Star) (1943), film américain de Lewis Milestone ;
 L'Étoile du Nord (1944), nouvelle de Georges Simenon ;
 L'Étoile du Nord (1979), album de bande dessinée de la série Les Centaures ;
 L'Étoile du Nord (1982), film français de Pierre Granier-Deferre.

Autres 
 Étoile du Nord, train Trans-Europ-Express assurant la liaison Paris–Bruxelles–Amsterdam ;
 L’Étoile du Nord, surnom de l'État américain du Minnesota ;
 L'Étoile du Nord,  bière de la brasserie Thiriez.